Veere est une commune des Pays-Bas, située dans la province de Zélande.
 Veere est une ville des Pays-Bas, principale localité de la commune du même nom.

 Veere est un village d'Estonie.

Homonymie de toponyme